Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Gossamer:
 le  est une canonnière torpilleur de la classe Sharpshooter lancée en 1891 et vendue en 1920  ;
 le  est un dragueur de mines  de la classe Halcyon lancé en 1938 et coulé en 1942.

Gossamer